Orizari peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Оризари) :
 Orizari, village bulgare de l'obchtina de Rodopi, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
 Orizari, village bulgare de l'obchtina de Tvarditsa, situé dans l'oblast de Sliven.
 en macédonien (le nom étant écrit Оризари) :
 Orizari, village macédonien de la municipalité de Kotchani.
 Orizari, village macédonien de la municipalité de Lipkovo ;
 Gorno Orizari, village macédonien de la municipalité de Chouto Orizari.